Сергис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Янис Сергис (1938—2017) — советский мотоспортсмен портсмен и латвийский тренер.
 Кристерс Сергис (1973) — латвийский мотоспортсмен.
 Петерис Сергис  — советский мотоспортсмен.